Mercedes-Benz W202 — компактный представительский легковой автомобиль немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz из серии С-класса. Пришёл на смену модели W201 (также известной как Mercedes-Benz 190) в мае 1993 года. До появления A-класса в 1997 году оставался стартовой моделью компании.

Автомобиль выпускался в кузовах седан (W202) с 1993 по 2000 год и универсал (S202) с 1996 по 2001 год. Всего выпущено  седанов и  универсалов. Помимо стандартной линейки моделей автомобиль предлагался в высокопроизводительных модификациях от подразделения Mercedes-AMG: C36 AMG, C43 AMG и C55 AMG.

История 
В истории автомобиля условно можно выделить два периода: 1993—1997 и 1997—2000 годы.

В 1993 году покупатель имел выбор из восьми двигателей различного объёма. Базовыми моделями считались дизельный двигатель OM601 в двух версиях Р4: С200 Diesel и С220 Diesel соответственно объёмом 1997 и 2155 см³, мощностью 74 и 94 л.с., моментом 130 и 150 Н·м. Возглавляла дизельный ряд модель C250 Diesel c 2497 см³ пятицилиндровым ОМ605 (111 л.с. 170 Н·м). Бензиновые модели имели три «четверки» М111: С180 (1799 см³, 120 л.с., 170 Н·м), С200 (1998 см³, 136 л.с., 190 Н·м) и С220 (2199 см³, 150 л.с., 210 Н·м) и флагман С280 с рядным шестицилиндровым М104 (2799 см³, 193 л.с., 270 Н·м). Ещё за год до выпуска С-класса произошло важное для марки событие — тюнинговая фирма AMG стала официальным представителем Mercedes-Benz, впоследствии создавшими малосерийную модель С36 AMG, которая имела тот же М104-й мотор, но с объёмом 3606 см³ (276 л.с., 385 Н·м.).

В 1995 году ввиду прогресса в дизельной технологии, изменяется модельный ряд. Выпуск C250 Diesel останавливается и появляется С250 Тurbodiesel, имея тот же ОМ605, но с турбонаддувом (150 л.с., 260 Н·м). Ряд бензиновых двигателей также терпит изменения — на смену С220 приходит модель С230 с объёмом 2295 см³, Мощность осталась на том же уровне но крутящий момент увеличился. В том же 1995 году на С-класс Mercedes-Benz внедряется новая технология Kompressor (нагнетатель) для М111. Первые модели С200 Kompressor и С230 Kompressor с мотором М111 (соответственно 150 и 193 л.с.; 270 и 280 Н·м), модель С200 Kompressor была разработана специально для Греции, Италии и Португалии из-за высоких таможенных пошлин.

В 1996 году ввиду замен прекращается выпуск C250 Diesel и С220, а автомобиль C200 Kompressor дорабатывают и мощность вырастает до 192 л.с. Также появился универсал S202, разработанный на базе седана, автомобиль был создан с целью внедрения на североамериканский рынок, но при этом пользовался большим спросом и в Европе.

В 1997 году было представлено сразу четыре новые модели. Новинкой стала технология Common Rail и модель C220 CDI с мотором OM611 объёмом 2151 см³ (123 л.с., 300 Н·м). В этом же году было представлено новое поколение моторов M112 с компоновкой V6. Для С-класса двигатель был представлен в двух объёмах: модель С240 (2398 см³, 168 л.с., 225 Н·м) и новый флагман C280 (2799 см³, 194 л.с., 265 Н·м). Обе модели позволили завершить выпуск C230 (без нагнетателя) и старой C280 с рядным М104.

AMG в 1997 году также завершает выпуск модели C36, и заменяет её на C43 AMG. Машина имела спортивные характеристики за счёт спортивной подвески и тормозов, но главное, на ней стоял 4266 см³ двигатель M113 (V8, 306 л.с., 410 Н·м). Модельный 1998 год завершил замену старых дизелей на Common Rail, модель С220 Diesel заменили на C200 CDI. На автомобиле стоял тот же мотор OM611 с тем же объёмом как и на С220 СDI, но с более скромными характеристиками мощности (102 л.с., крутящий момент 235 Н·м).

Версия C55 AMG в кузове W202 была выпущена в ограниченном количестве.

В 2000 году завершается производство седана. Для универсалов некоторые двигатели усиливают: С180 (127 л.с., 190 Н·м), С200 Kompressor (160 л.с., 230 Н·м), C240 (мощность прежняя, момент 240 Н·м). Но уже в 2001 году ввиду появления нового универсала 203-го семейства на истории первого С-класса ставится точка.

Оборудование 
В отличие от предшественника, W202 имел много различных систем активной и пассивной безопасности, в том числе: надувные подушки безопасности водителя и пассажира (с 1994 года), интегральная защита бокового столкновения, антиблокировочная система, гидроусилитель руля, пятиступенчатая коробка передач и центральный замок. В 1994 году появляется опция АБС и дифференциал с ограниченным проскальзыванием вначале как опция, но с 1997 года уже как часть стандартной комплектации для всех автомобилей с АКПП (кроме С180 и С220 Diesel), а с 1999 целиком на весь модельный ряд. Круиз-контроль с 1999 года.

Тем не менее, автомобиль очень плохо себя повёл в тесте EuroNCAP, разбившись хуже всех когда-либо созданных автомобилей компании.

Автомобиль стал первым в истории марки, выпускающимся в нескольких вариантах исполнения. Стандартной была серия «Classic», над ней шла «Esprit», имевшая пониженный клиренс. Серия «Sport» была более спортивная, с клиренсом меньше на 25 мм, а возглавляла ряд роскошная «Elegance».

Продажи 
На момент появления цена базовой версии C180 «Classic» в Германии составляла 40825 DM. По сравнению с предшественником (W201) цена выросла примерно на 2000 DM.

Доплата:
за кузов универсал — 3220 DM;
за комплектацию Elegance — 3450 DM;
за комплектацию Sport — 3737 DM

  — вместе с Mercedes W203

В 1994 году W202 достиг своего максимального результата на рынке Германии заняв 3 место по количеству продаж и составляя 4,4 % рынка. До появления Mercedes A-klass он оставался самым популярным автомобилем марки в Германии.

Технические данные

Примечания

Ссылки 

W202